De PalmerBet Queensland Darts Masters 2022 was het vierde evenement van de World Series of Darts 2022 en de eerste editie van de Queensland Darts Masters. Het toernooi werd gehouden van 12 tot en met 13 augustus in Townsville.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor dit evenement bedroeg dit jaar £ 60.000.

Gekwalificeerde spelers
De PDC maakte 6 van de 8 spelers bekend op 11 april 2022, waaronder Fallon Sherrock, die haar kans werd ontzegd om op het World Series of Darts 2020-circuit te verschijnen vanwege de Coronapandemie. Op 30 mei 2022 werden Jonny Clayton en Joe Cullen toegevoegd aan de deelnemerslijst. Op 27 juli werd bekend dat Peter Wright zich terugtrok uit de drie Oceanische events wegens medische redenen en werd vervangen door de huidige World Series Order of Merit-leider Dimitri Van den Bergh.

De Oceanische deelnemers waren de drie Australische PDC Tour Card-houders (Damon Heta, Simon Whitlock en Gordon Mathers). Zij werden vergezeld door vier Australische spelers uit de DPA Qualifiers en één Nieuw-Zeelandse speler uit de DPNZ Qualifier.

Schema

Darts in 2022
PDC Pro Tour
Sportevenement in Australië
Dartswedstrijd
Sport in Queensland
Dartswedstrijd in Australië